Умск — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Качкашурского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 174 м над уровнем моря.

Улицы деревни:
 Восточная
 Свободы

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 47 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района